Lucky Loser – cortometraggio del 1924 diretto da Eddie Lyons
Lucky Loser – film del 1934 diretto da Reginald Denham
Lucky Loser – cortometraggio del 2008 diretto da Gevork Babityan
Lucky Loser – Nel gergo tennistico, tennista che è stato sconfitto nelle qualificazioni ma viene ripescato in seguito al ritiro di un giocatore del tabellone principale.